Села:
 Бурківці — Вінницька область, Погребищенський район
 Бурківці — Житомирська область, Бердичівський район
 Бурківці — Київська область, Тетіївський район